Simonurius är ett släkte av spindlar. Simonurius ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Simonurius